

Македонія 
 Романовце — село, входить до складу общини Куманово Північно-Східного регіону

Романовце — село в гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства